Hankosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hankosaari (ö i Kajanaland), 
 Hankosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Hankosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Hankosaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Hankosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar